Bellini este numele de familie al următoarelor personalități:

 Gentile Bellini (cca. 1429–1507), pictor italian, fiul lui Jacopo Bellini
 Giovanni Bellini (cca. 1430–1516), pictor italian, fiul lui Jacopo Bellini
 Jacopo Bellini (cca. 1400–1470 sau 1471), pictor italian, întemeietorul unui celebru atelier venețian
 Vincenzo Bellini (1801–1835), compozitor italian